AMD kan avse: 

 AMD – en amerikansk tillverkare av framförallt mikroprocessorer och flashminnen, se Advanced Micro Devices
 AMD – valutakoden enligt ISO 4217 för armenisk valuta, se Dram
 AMD –  åldersrelaterad maculadegeneration, se Åldersförändringar i gula fläcken